Izu bezeichnet:

 eine historische japanische Provinz, siehe Provinz Izu
 eine Stadt in dieser Provinz, siehe Izu (Shizuoka)
 eine japanische Halbinsel, siehe Izu-Halbinsel
 eine Inselgruppe bei dieser Halbinsel, siehe Izu-Inseln
 einen Asteroiden, siehe (4157) Izu
 ein Schiff der japanischen Küstenwache
 Die Tänzerin von Izu, eine Erzählung von Kawabata Yasunari aus dem Jahr 1929

Izu ist der Familienname von: 
 Mark Izu (* 1954), US-amerikanischer Jazz-Musiker und Filmkomponist